Skallerup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Skallerup Kirke (Hjørring Kommune) – en kirke i Skallerup Sogn i Hjørring Kommune
 Skallerup Kirke (Morsø Kommune) – en kirke i Skallerup Sogn i Morsø Kommune